Спринг-Хилл:

 Спринг-Хилл — город в округе Стернс, штат Миннесота, США.
 Спринг-Хилл — тауншип в округе Стернс, Миннесота, США.
 Спринг-Хилл — статистически обособленная местность в округе Эрнандо, штат Флорида, США.
 Спринг-Хилл — город в округе Уоррен, Айова, США
 Спринг-Хилл — город в округе Мори, Теннесси, США
 Спринг-Хилл — город в округе Мэрион, Индиана, США
 Спринг-Хилл — город в округах Майами и Джонсон, Канзас, США
 Спринг-Хилл — станция Вашингтонского метро.